Columbus Township (Illinois)
Columbus Township (Missouri)